Автострада A2 () — автодорога на юге Италии, соединяющая Салерно и Реджо ди Калабрия.

Описание 
Автострада A2 большей частью проходит по гористой местности и включает 190 туннелей и 480 мостов и виадуков. Туннель Serra Rotonda — самый длинный на юге Италии.

Маршрут

Автострада A2 dir NA: Ответвление A2 — Неаполь 

Ответвление от Автострады A2 в Неаполь общей длиной 2335 м. До 2017 года участок был частью Автострады A3.

Автострада A2 dir RC: Ответвление A2 — Реджо ди Калабрия 

Ответвление A2 — [[Реджо-ди-Калабрия|Реджо ди Калабрия] общей длиной 9.048 км соединяет Вилла Сан Джованни и Реджо ди Калабрия. До 2017 года участок был частью Автострады A3.

Ссылки 
 Автострады Италии
 Рекламный туристический портал Autostrada del Mediterraneo,,

Дороги Италии